Dancing in the Dark ist der Titel von:

 Dancing in the Dark, Lied von Bruce Springsteen (1984)
 Dancing in the Dark (Schwartz-Dietz-Lied), Lied von Arthur Schwartz und  Howard Dietz (1931)
 Dancing in the Dark (Film), Spielfilm von Irving Reis (1949)
 Dancing in the Dark (Coe-Horler-Album), Jazzalbum von Tony Coe und John Horler (2021)
 Dancing in the Dark (Fred-Hersch-Album), Jazzalbum von Fred Hersch (1993)
 Dancing in the Dark (Sonny-Rollins-Album), Jazzalbum von Sonny Rollins (1987)
 Dancing in the Dark (Tierney-Sutton-Album), Jazzalbum von Tierney Sutton (2004)